

Patronyme 

familles
 Famille Estienne, famille française d'imprimeurs remontant au  ;
 Famille d'Estienne (de Saint-Jean, de Prunières, d'Orves, de Villemus, du Bourguet), famille subsistante de la noblesse française, originaire de Provence ;

personnalités (autres familles)
 Ambroise Estienne (?-1694), religieux et écrivain français ;
 Charles Estienne (1504-1564), médecin, imprimeur et écrivain français ;
 Charles Estienne (1908-1966), critique d'art français ;
 François Joseph d'Estienne de Chaussegros de Léry (1754-1824), général français du Premier Empire d'origine québécoise ;
 Henry d'Estienne (1872-1949), peintre portraitiste et orientaliste français ;
 Jean Estienne (1860-1936), général et artilleur français, créateur en France de l'arme blindée ;
 Paul Estienne (1566-1627), imprimeur français ;
 Paul Estienne (1904-1977), homme politique démocrate chrétien belge ;
 Pierre Estienne (1855-1907), directeur d'école normale primaire et auteur d'ouvrages pédagogiques ;
 Robert Estienne (1503-1559), lexicographe et imprimeur français ;
 Robert Estienne (1723-1794), éditeur-libraire français ;
 Yvan Estienne (1951-), guide de haute montagne, alpiniste (deux fois l'Everest), formateur et chef d'expéditions.

Établissements 
 École Estienne, école supérieure d'arts graphiques, implantée à Paris
 Hôtel d'Estienne-de-Saint-Jean, hôtel particulier à Aix-en-Provence
 Hôtel d'Estienne de Saint Jean de la Salle, autre hôtel particulier à Aix-en-Provence